El término ITS puede referirse a:
 Sistema de tutoría inteligente, por sus iniciales en inglés (Intelligent Tutoring System).
 Infecciones de transmisión sexual.
 Incompatible Timesharing System, un sistema operativo.
 Individualistas Tendiendo a lo Salvaje, una organización terrorista en México
 Sistemas inteligentes de transporte, por sus iniciales en inglés (Intelligent Transportation System).
 Instituto Tecnológico de Saltillo, un instituto de educación superior fundado el 3 de enero de 1951 ubicado en Saltillo Coahuila México y con Programas Académicos de Ingeniería y Administración.
 ITS, un formato para guardar muestras de sonido usado por el programa Impulse Tracker.
Instituto Tecnológico del Sur, entidad de educación superior que funcionó en Bahía Blanca, Argentina.